Medycyna:
 choroba Parkinsona

Biografie:
 Cecil Parkinson – brytyjski polityk
 Cyril Northcote Parkinson – brytyjski historyk i pisarz
 James Parkinson – angielski aptekarz, lekarz, geolog i paleontolog
 John Parkinson – brytyjski kardiolog
 Katherine Parkinson – brytyjska aktorka
 Mark Parkinson – amerykański polityk
 Michael Parkinson – brytyjski dziennikarz
 Robin Parkinson – brytyjski aktor
 Sydney Parkinson – brytyjski rysownik
 Tessa Parkinson – australijska żeglarka

Inne:
 (10041) Parkinson – planetoida